Vérxina (Irkutsk), localitat de la província d'Irkutsk, a Rússia
 Vérxina (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia